El municipio de Rutland (en inglés: Rutland Township) es un municipio ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 282 habitantes y una densidad poblacional de 1,51 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rutland se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 186.45 km², de la cual 184,51 km² corresponden a tierra firme y (1,04 %) 1,93 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 282 personas residiendo en el municipio de Rutland. La densidad de población era de 1,51 hab./km². De los 282 habitantes, el municipio de Rutland estaba compuesto por el 96,45 % blancos, el 2,13 % eran amerindios y el 1,42 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Montgomery (Kansas)